En Pologne, Henryków peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Henryków, village.

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Henryków, village.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Henryków, village.

dans la voïvodie de Łódź
 Henryków, village du powiat de Brzeziny,
 Henryków, village du powiat de Tomaszów Mazowiecki,
 Henryków, village du powiat de Zduńska Wola.

dans la voïvodie de Lubusz
 Henryków, village

dans la voïvodie de Mazovie
 Henryków, village du powiat de Grójec,
 Henryków, village du powiat de Kozienice,
 Henryków, village du powiat de Sochaczew.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Henryków, village.